Кроноцкий — название ряда географических объектов на Камчатке.

 Кроноцкий полуостров
 Кроноцкая сопка
 Кроноцкий заповедник
 Кроноцкое озеро
 Кроноцкая (река)
 Кроноцкий залив
 Кроноцкий мыс

См. также 
 Кроноки